Sergei Volkov (cosmonauta)
 Sergei Volkov (patinador)

Desambiguação